Gigny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Gigny (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté